Le Championnat d'Europe de water-polo masculin 1974 est la treizième édition du Championnat d'Europe de water-polo masculin, compétition organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) et rassemblant les meilleures équipes masculines européennes. Il se déroule à Vienne, en Autriche, du 18 au .

Résultat

Classement 

|}

Matchs

Statistiques

Médaillés

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

1974
Water-polo masculin
Europe masculin 1974
Championnat Europe Water-polo masculin 1974
Championnat Europe Water-polo masculin
Europe Water-polo masculin